Bidmon ist der Familienname der folgenden Personen:

 Elfriede Bidmon (* 1937), deutsche Mundartautorin
 Heiko Bidmon (* 1982), deutscher Jazzmusiker